Schlesier steht für:

 Schlesier, Bewohner von Schlesien

Schlesier ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas von Block-Schlesier (* 1945), deutscher Jurist und Politikwissenschaftler
 Erhard Schlesier (1926–2018), deutscher Ethnologe
 Gustav Schlesier (1810–1881), deutscher Journalist, Publizist und Schriftsteller
 Karl Schlesier (* 1927), meist Karl H. Schlesier, US-amerikanischer Anthropologe
 Renate Schlesier (* 1947), deutsche Religionswissenschaftlerin
 Willi Schlesier (1921–?), deutscher Postangestellter und Volkskammerabgeordneter

Der Schlesier steht für:
 Der Schlesier, deutsche Wochenzeitung